HMCS „Quebec”
 HMCS „Quebec” był krążownikiem typu Crown Colony. Pierwotnie w służbie brytyjskiej jako HMS „Uganda”. W służbie kanadyjskiej w latach 1952-56.
 dawna nazwa CSTC HMCS Quebec – centrum szkoleniowego (Cadet Summer Training Centre) prowadzonego przez Royal Canadian Sea Cadets do roku 2012.
 HMCS „Quebec” - planowana nazwa dla jednego z okrętów podwodnych typu Canada. Projekt anulowano w 1989 roku.

Bibliografia 
 

Quebec